Memento mori es una expresión latina muy conocida en el arte y la literatura que significa, literalmente, «Recuerda que puedes morir».

En esta enciclopedia, puede referirse a los siguientes artículos:

En cine y televisión 
Memento Mori, una película surcoreana de 1999.
Memento Mori, un episodio de la serie The X-Files.
Memento Mori, el episodio 13 de la primera temporada de la serie Marvel's The Punisher, de Netflix.
Memento mori, el sexto episodio de la segunda temporada de la serie The Alienist.

En juegos 
Requiem: Memento Mori, un videojuego de la marca Gravity.
Persona, frase utilizada en la intro del juego Persona 3.

En música 
Memento Mori, un álbum de la banda estadounidense Flyleaf.
Memento Mori, un álbum de la banda noruega Sahg.
Memento Mori, álbum de la banda estadounidense Gemini Syndrome.
Memento Mori, álbum del rapero estadounidense Mac Miller.
Memento Mori era el nombre original de Kuroyuri to Kage, una banda japonesa de Visual kei.
Memento Mori, canción del grupo Architects, en su disco All Our Gods Have Abandoned Us.
Memento Mori, canción del grupo Lamb of God, en su disco homónimo Lamb of God
Memento Mori, próximo álbum del grupo inglés Depeche Mode.

Referencias